Чемпионат Японии по фигурному катанию 2006—2007 годов — соревнование по фигурному катанию среди японских спортсменов, 75-й по счету чемпионат Японии. Он проходил в городе Нагоя с 27 по 29 декабря 2006 года. Фигуристы соревновались в мужском, женском одиночном катании и в спортивных танцах на льду. Победители отбирались на Чемпионат Четырёх континентов и Чемпионат мира 2007 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду

Ссылки 
 2007-2008 Japan Figure Skating Championships

Чемпионаты Японии по фигурному катанию
2006 год в фигурном катании
2007 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2006/2007
Ноябрь 2006 года
Спортивные соревнования в Нагое
Спорт в Японии в 2006 году